Rõivas ist der Familienname folgender Personen:

 Luisa Rõivas (* 1987), estnische Sängerin
 Taavi Rõivas (* 1979), estnischer Politiker

Siehe auch:
 Kabinett Rõivas